Die Eishockey-Oberliga wurde wie in der Vorsaison in Form einer Gruppe Süd und einer Gruppe Nord durchgeführt.

Modus 
In der Gruppe Nord teilten sich die acht teilnehmenden Mannschaften nach einer als Einfachrunde durchgeführten Vorrunde in eine Meisterschaftsrunde Nord der besten vier und eine Qualifikationsrunde Nord der schlechteren vier Mannschaften auf.
Die Teilnehmer an der Meisterschaftsrunde Nord und die besten drei der Qualifikationsrunde Nord nahmen nach Abschluss ihrer ebenfalls als Einfachrunde ausspielten Runden an der Relegation zur 2. Bundesliga Nord teil, wo sich der EC Bad Nauheim für die 2. Bundesliga Nord 1984/85 qualifizieren konnte. Der letzte der Qualifikationsrunde – Grefrather EC – nahm an der Relegation zur Oberliga Nord gegen die sportlich qualifizierten Teilnehmer aus der Regionalliga Nord bzw. Süd-West teil.

Im Gegensatz dazu nahmen nach der ebenfalls als Einfachrunde ausspielten Vorrunde in der Gruppe Süd, an der 14 Mannschaften teilnahmen, die besten acht Mannschaften an der Relegation zur 2. Bundesliga Süd teil, wo sich der VERE Selb und der ERC Sonthofen für die 2. Bundesliga Süd 1984/85 qualifizieren konnte. Die weiteren Mannschaften nahmen an der Relegation zur Oberliga Süd mit den Teilnehmern aus der Regionalliga Süd 1983/84 teil.

Oberliga Nord

Vorrunde

Meisterschaftsrunde Nord

Qualifikationsrunde Nord

Relegation zur Oberliga Nord

Gruppe Nord

Gruppe Süd/West

Oberliga Süd

Vorrunde

Relegation zur Oberliga Süd

Gruppe A

Gruppe B

Oberligameisterschaft 1984 
EC Bad Nauheim – VERE Selb 8:3, 3:6

Weblinks 
 
 

1983
Eishockeysaison 1983/84